Världsmästerskapet i korfball 1978 var det första världsmästerskapet i korfball och spelades i Nederländerna 6–11 november 1978.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1978
1978 i Nederländerna
Sportåret 1978
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Korfball i Nederländerna